Frank est un nom de famille ou un prénom.

Prénom

Patronyme 

 Adam Frank (1962-), astrophysicien, professeur et écrivain américain
 Adolph Frank (1834-1916), chimiste, ingénieur et homme d'affaires allemand
 Albert Bernhard Frank (1839-1900), botaniste allemand
 Albert Frank-Duquesne (1896-1955), écrivain et théologien belge
 André Frank (1909-1971), homme de télévision et de théâtre français
 André Gunder Frank (1929-2005), sociologue germano-américain, créateur de la théorie de la dependence
 Anne Frank (1929-1945), écrivaine néerlandaise
 Bernard Frank (orientaliste) (1927-1996), orientaliste français
 Bernard Frank (écrivain) (1929-2006), journaliste et écrivain français
 Bruno Frank (1887-1945), auteur allemand
 Charles Frank (1947-), acteur américain
 Christopher Frank (1942-1993), écrivain, réalisateur de cinéma, scénariste, dialoguiste français d'origine britannique
 Edith Frank (1900-1945), mère d'Anne Frank, épouse d'Otto Frank
 Ellen Frank (1904-1999), actrice allemande
 Franz Hermann Reinhold von Frank (1827-1894), théologien allemand
 Frederick Charles Frank (1911-1998), physicien britannique, co-découvreur du mécanisme de Frank et Read.
 Gert Frank (1956-2019), coureur cycliste danois
 Hans Michael Frank (1900-1946), homme politique allemand nazi
 Hans Johannes Frank (1905-19?), second commandant du camp de regroupement de Malines ().
 Helmut Frank (1933-2015), homme politique allemand
 Herman Frank (19?-), musicien allemand
 Hubert Frank (1925-), cinéaste et scénariste autrichien
 Ilia Frank (1908-1990), un physicien soviétique, colauréat avec Pavel Tcherenkov et Igor Tamm du prix Nobel de physique de 1958.
 Jacob Frank (1726-1791), fondateur d'une secte juive
 Jane Frank (1918-1986), artiste américaine
 Janet Frank (1949-), tibétologue et bouddhologue américaine
 Jason David Frank (1973-2022), acteur et combattant professionnel d'arts martiaux mixtes (MMA) américain
 Jean-Michel Frank (1895-1941), cousin lointain d’Anne Frank et un des principaux décorateurs de l'Art déco
 Jean-Michel Frank (1922-1988), poète français
 Joachim Frank (1940-), chimiste et universitaire allemand naturalisé américain
 Joe Frank (1938-2018), écrivain, enseignant et interprète de radio américain
 Johann Peter Frank (1745-1821), médecin allemand
 Joseph Frank (1771-1842), médecin allemand
 Julius Frank (1826-1908), peintre historiciste bavarois
 Karl Hermann Frank (1898-1946), officiel nazi en Tchécoslovaquie
 Leo Frank (1884–1915), américain victime d'un lynchage
 Leonhard Frank (1882-1961),écrivain expressionniste allemand
 Louis Frank (1864-1917), philosophe et juriste belge, pionnier du mouvement féministe belge ;
 Lucien Frank (1857–1920), peintre impressionniste belge
 Magda Frank (1914-2010), sculptrice hongroise-argentine
 Margot Frank (1926-1945), sœur d'Anne Frank
 Marguerite Frank (née en 1927), mathématicienne franco-américaine
 Marko Frank (1968-), coureur est-allemand du combiné nordique
 Mathias Frank (1986-), coureur cycliste suisse
 Melvin Frank (1913-1988), scénariste, producteur et réalisateur américain
 Nino Frank (1904-1988), écrivain, journaliste, homme de radio
 Otto Frank (1889-1980), papa d'Anne Frank
 Pete Frank (1930-2005), ingénieur aéronautique de la NASA
 Pierre Frank (1905-1984), trotskiste français
 Ray Frank (1861-1948), responsable religieuse juive américaine
 
 Scott Frank (1960-), producteur, scénariste et réalisateur américain
 Siméon Frank (1877-1950), philosophe russe, penseur religieux, soutenant une forme d'irrationalisme philosophique
 Tellis Frank (1965-), joueur professionnel américain de basket-ball
 Thomas Frank (1965-), journaliste et essayiste américain
 Ulrike Frank (1969-), actrice allemande
 Wolfgang Frank (1951-2013), footballeur allemand.

Toponyme 

 Frank, une localité, en Alberta, au Canada ;
 Éboulement de Frank, un glissement de terrain s'étant produit en 1903 et ayant recouvert la ville de Frank ;

 Frank Township, en Caroline du Nord ;
 Frank, en Virginie.

Parti politique 
 FRANK est l’un des noms du parti politique autrichien Team Stronach, d’après le nom de son fondateur, Frank Stronach.

Culture 

 cinéma et télévision
 Frank Castle, alias Le Punisher ;
 Frank, chasseur de fauves, une série télévisée ;
 Frank vs Girard, une série télévisée ;
 Frank, un film irlando-britannique réalisé par Lenny Abrahamson en 2014 ;

 musique
 Franks Wild Years, album de Tom Waits ;
 Frank, un album de Squeeze sorti en 1989 ;
 Frank, un album d'Amy Winehouse sorti en 2003 ;

 autres
 Frank, journal à scandale canadien ;
 Frank, série de bande dessinée.

Homonymie de prénom
Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme juif